Премия «Оскар» за лучший монтаж () — награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно с 1935 года. Эта номинация тесно связана с номинацией за лучший фильм — с 1981 все фильмы-кандидаты на главную награду также номинировались и на эту награду и более 2/3 её выиграли. При номинациях и награждениях как правило указываются только главные редакторы монтажа, все остальные монтажёры не упоминаются.

Список лауреатов и номинантов

1935—1940

1941—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучший монтаж в базе данных американской киноакадемии

Монтаж
Оскар